US Hostert (lux. US Hueschtert) is een Luxemburgse voetbalclub uit Hostert, gemeente Niederanven. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Stade Jos Becker. De clubkleuren zijn groen en wit.

Geschiedenis
De club is opgericht op 24 maart 1946. Het speelde nooit hoger dan het derde niveau totdat in 2006 promotie werd bewerkstelligd naar de Éirepromotioun. In 2011 lukte het US Hostert om voor de eerste keer te promoveren naar de Nationaldivisioun, de hoogste voetbalklasse van Luxemburg. Het versloeg in de finalewedstrijd FC Wiltz 71 na penalty's. Het avontuur duurde slechts een jaar. Aan het eind van het seizoen 2016/17 versloeg het in een play-off om promotie/degradatie het hoger geplaatste Jeunesse Canach en promoveerde zodoende wederom naar het hoogste niveau. Sindsdien speelt US Hostert afwisselend in de hoogste twee voetbalklassen.

Eindklasseringen vanaf 1947

|}

Externe link
  Officiële website

Hostert
Niederanven